Михаил Михайлович Кириллов:
 Кириллов, Михаил Михайлович (1911—1984) — Герой Советского Союза.
 Кириллов, Михаил Михайлович (род. 1980) — украинский политик, бывший председатель Ровненского областного совета.